

Охотничий — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Охотничий — село, Пожарський район, Приморський край